Futbolnij Klub Olexandrija er en professionel ukrainsk fodboldklub fra Oleksandrija.

Historiske slutplaceringer

Klubfarver

Nuværende trup 
Pr. 15. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiell
 Premjer-liha officiell

Fodboldklubber i Ukraine
Etableret i 1948